Cambridge, Grad u UK
 Sveučilište u Cambridgeu

Australija:
 Cambridge, Tasmanija
 Town of Cambridge

Kanada:
 Cambridge, Ontario
 Cambridge (izbori okrug)
 Cambridge (okrug Hants, Nova Scotia)
 Cambridge (okrug Kings, Nova Scotia)

Novi Zeland:
 Cambridge, Novi Zeland

SAD:
Cambridge, Idaho 
Cambridge, Illinois 
Cambridge City, Indiana
Cambridge, Iowa
Cambridge, Kansas
Cambridge, Kentucky
Cambridge, Maine 
Cambridge, Maryland 
Cambridge, Massachusetts, grad u kojem se nalazi Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Cambridge, Minnesota 
Cambridge, Nebraska
Cambridge, New Hampshire, township
Cambridge (selo), New York 
Cambridge (grad), New York 
Cambridge, Ohio 
Cambridge Springs, Pennsylvania
Cambridge, Vermont 
Cambridge, Wisconsin
 Cambridge Township, Okrug Henry, Illinois
 Cambridge Township, Michigan
 Cambridge Township, Minnesota
 Cambridge Township, Guernsey County, Ohio
 Cambridge Township, Pennsylvania